

Visão geral

Legenda
TS — Sprint por equipes
KE — Keirin
SP — Sprint
TP — Perseguição por equipes
IP — Perseguição individual
MA — Madison
PR — Corrida por pontos
RR — Estrada
TT — Estrada contra o relógio
Q — Número de vagas
R — Número de ciclistas

Torneios classificatórios

Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Qualificação